Михаил Гилинский:
 Гилинский, Михаил Абрамович (род. 1938) — доктор биологических наук, нейрофизиолог, заведующий лабораторией в НИИ физиологии СО РАМН.
 Гилинский, Михаил Иосифович (род. 1946) — переводчик; известен переводами Вудхауса, Желязны, Лафайета О’Лири, Альфреда Ван Вогта.